Сале — слово, обозначающее
Географические объекты:

в Марокко:
 Сале — город в области Рабат-Сале-Заммур-Заер Марокко
 Сале — одна из трёх префектур области Рабат-Сале-Заммур-Заер Марокко

коммуны в Италии:
 Сале — коммуна в регионе Пьемонт в Италии
 Сале-Сан-Джованни — коммуна в регионе Пьемонт в Италии
 Сале-делле-Ланге — коммуна в регионе Пьемонт в Италии
 Сале-Маразино — коммуна в регионе Ломбардия в Италии

населённые пункты в России:
 Тарко-Сале — город в Ямало-Ненецком АО Тюменской области России
 Яр-Сале — посёлок в Ямало-Ненецком АО Тюменской области России

Названия зданий:
 Сале — название особняка в Париже, где в настоящее время располагается музей Пабло Пикассо

Фамилию:
 Сале, Жами (род. 1977) — канадская фигуристка, выступавшая в парном катании с Давидом Пеллетье